Orehovica, općina u Hrvatskoj, smještena u Međimurskoj županiji
Orehovica (Bedekovčina), naselje u općini Bedekovčina, Hrvatska
Orehovica (Rijeka), mjesni odbor Grada Rijeke, Hrvatska
Orehovica (Šentjernej, Slovenija), naselje u općini Šentjernej, Slovenija

Vidi i:
Orehovec
Orehovečki 
Orahovica